Натуральне число 960
 960 рік до нашої ери
 960 рік нашої ери